|-
| (78301) 2002 PY56||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78302) 2002 PW57||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78303) 2002 PZ57||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78304) 2002 PG58||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78305) 2002 PT58||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78306) 2002 PY61||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78307) 2002 PS63||||12 серпня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (78308) 2002 PM64||||3 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78309) 2002 PV65||||5 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (78310) 2002 PW65||||5 серпня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (78311) 2002 PB66||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78312) 2002 PN68||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78313) 2002 PG69||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78314) 2002 PR72||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78315) 2002 PB73||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78316) 2002 PG73||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78317) 2002 PU73||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78318) 2002 PX73||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78319) 2002 PW75||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78320) 2002 PZ77||||11 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78321) 2002 PC79||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78322) 2002 PD79||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78323) 2002 PM79||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78324) 2002 PP81||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78325) 2002 PS81||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78326) 2002 PQ82||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78327) 2002 PZ82||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78328) 2002 PK83||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78329) 2002 PV83||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78330) 2002 PY83||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78331) 2002 PQ84||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78332) 2002 PZ84||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78333) 2002 PR85||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78334) 2002 PU85||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78335) 2002 PP86||||13 серпня 2002||Обсерваторія Пустельний Блукач||Вільям Йон
|-
| (78336) 2002 PX87||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78337) 2002 PG88||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78338) 2002 PR88||||13 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (78339) 2002 PU88||||13 серпня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (78340) 2002 PS89||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78341) 2002 PA90||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78342) 2002 PM91||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78343) 2002 PY92||||14 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78344) 2002 PA93||||14 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78345) 2002 PW93||||11 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78346) 2002 PY93||||11 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78347) 2002 PM94||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78348) 2002 PB95||||12 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78349) 2002 PM96||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78350) 2002 PS97||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78351) 2002 PJ98||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78352) 2002 PW98||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78353) 2002 PQ99||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78354) 2002 PC101||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78355) 2002 PM101||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78356) 2002 PX102||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78357) 2002 PD105||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78358) 2002 PZ107||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78359) 2002 PZ108||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78360) 2002 PN109||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78361) 2002 PX109||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78362) 2002 PE110||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78363) 2002 PM111||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78364) 2002 PY113||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78365) 2002 PT115||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78366) 2002 PP116||||14 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78367) 2002 PS117||||15 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78368) 2002 PB119||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78369) 2002 PP120||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78370) 2002 PR120||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78371) 2002 PJ124||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78372) 2002 PJ125||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78373) 2002 PT125||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78374) 2002 PF126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78375) 2002 PV127||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78376) 2002 PC128||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78377) 2002 PF133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78378) 2002 PS133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78379) 2002 PW133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78380) 2002 PZ133||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78381) 2002 PQ135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78382) 2002 PY135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 78383 Philmassey||||15 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (78384) 2002 PD139||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78385) 2002 PD142||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78386) 2002 PF155||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (78387) 2002 PD156||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (78388) 2002 PT156||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (78389) 2002 PP158||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (78390) 2002 PQ163||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 78391 Майклєгер (Michaeljager)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 78392 Деллінґер (Dellinger)||||9 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||Ендрю Лов
|-
| 78393 Діллон (Dillon)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||Ендрю Лов
|-
| 78394 Ґароссіно (Garossino)||||9 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||Ендрю Лов
|-
| (78395) 2002 QF1||||16 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (78396) 2002 QW1||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78397) 2002 QE2||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78398) 2002 QS3||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (78399) 2002 QW4||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (78400) 2002 QG5||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

78300